

Patronymes 
Le nom de Rota est celui de plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Anthony Rota (1961-), homme politique canadien ;
 Attilio Rota (1945-), coureur cycliste italien ;
 Berardino Rota (1509-1575), poète italien ;
 Carlo Rota (1961-), acteur canadien ;
 Darcy Rota (1953-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Gian-Carlo Rota (1932-1999), mathématicien américain ;
 Jérôme Rota (1973-), informaticien français, inventeur du format de compression DivX ;
 Lorenzo Rota (1995-), coureur cycliste italien ;
 Nino Rota (1911-1979), compositeur italien, notamment de nombreuses musiques de film pour le réalisateur Federico Fellini ;
 Raúl Rota (1999-), coureur cycliste espagnol ;
 Rota Lucas (2020), hacker PRO 

Rota, famille patricienne de Venise.

Toponymes 
 Rota, île la plus méridionale des Îles Mariannes du Nord ;
 Rota, volcan du Nicaragua ;
 Rota, ville espagnole de la province de Cadix ;
 Rota d'Imagna, commune italienne de la province de Bergame ;
 Rota Greca, commune italienne de la province de Cosenza.

Autres 
 Rota, diocèse in partibus ;
 Rota, signe de validation d'un acte juridique ;
 Rota Romana, un tribunal ecclésiastique ;
 , club londonien durant l'Interrègne anglais, de 1649 à 1660.
 Rota, poème polonais écrit en 1908 par Maria Konopnicka.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme